Peter Eriksson (1958-), un homme politique suédois
 Peter Eriksson (1959-), un cavalier de saut d'obstacles suédois
 Peter Eriksson (1965-), un joueur de hockey sur glace suédois